De Gazet van Antwerpen Trofee 1996-1997 begon op 11 november in Niel en eindigde met de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle op 16 februari. De Trofee telde dit jaar 7 crossen. De eindwinst was voor de Belg Paul Herygers.

Eindklassement (top 10)

Uitslagen

Bpost bank trofee
Veldrijden in 1996
Veldrijden in 1997